Kiadatás  a nemzetközi bűnügyi jogsegély egyik  jogintézménye
 Kiadatás - egy film